1239 км — топоним в России.

 населённые пункты
 1239 км — упразднённое в 2005 году поселение Истякского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан.
 1239 км — опустевший населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд) в Похвистневском районе Самарской области.

 остановочные пункты
 1239 км — разобранный остановочный пункт Горьковской железной дороги в Янаульском районе Республики Башкортостан. Код 257833.
 1239 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Похвистневском районе Самарской области. Код 659211.